Флаг муниципального образования Ки́ровское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 25 марта 2008 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание

Действующий флаг 
«На красном полотнище, с соотношением сторон 2:3, с волнистой лазоревой (синей, голубой) оконечностью, обременённой серебряным поясом и тонко окаймлённой тем же металлом, серебряный якорь лапами вниз и золотая бьющая вниз громовая стрела (молния) накрест, сопровождаемые во главе золотой, окаймлённой чернью, вьющейся лентой, горящей посередине золотым пламенем».

Предыдущий флаг 
«В червлёном (красном) поле на волнистой лазоревой (голубой) оконечности, обременённой серебряной полосой и тонко окаймлённой тем же металлом, в левом верхнем углу перекрещённые белый якорь и золотая молния, тонко окаймлённые чёрным металлом и сопровождаемыми между ними георгиевской ленты в виде постамента, из которого вырывается пламя». Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Обоснование символики

Примечания 

Флаги городов России
Флаги Кировского района (Ленинградская область)
Флаги с изображением молнии
Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением пламени